Гаятрі: 

 Гаятрі (богиня) - богиня в індуїзмі. 
  Гаятрі - ведійська мантра на санскриті. 
 Гаятрі - віршований розмір в індуїстських священних писаннях.

Див також  
 Livebook / Гаятрі - московське видавництво